Алоизиюс Бертран, а также Людовик Бертран, собственно Луи Жак Наполеон Бертран (; 20 апреля 1807, Чева, Пьемонт — 29 апреля 1841, Париж, Франция) — французский писатель, родоначальник жанра стихотворение в прозе.

Биография 
Отец — француз, офицер  жандармерии, мать — итальянка. С 1815 года, после отставки отца семейства, Бертраны жили в Дижоне. Здесь Луи закончил коллеж и начал публиковаться как писатель. В 1828-1830 годах жил в Париже, познакомился с кругом романтиков (Виктор Гюго, Шарль Нодье, Сент-Бёв). Публиковался в прессе Парижа и Дижона, однако его стихи и драмы не имели успеха. С 1833 года снова поселился в Париже, где жил и умер в глубочайшей бедности. Скончался от туберкулёза в больнице, не увидев напечатанной свою главную книгу.

С 1847 года его останки покоятся на кладбище Монпарнас.

Главная книга 
Книга стилизованных историко-фантастических новелл «Гаспар из Тьмы: Фантазии в манере Рембрандта и Калло» была опубликована в 1842 году другом умершего поэта, скульптором Давидом д’Анже при поддержке Сент-Бёва и с его предисловием. Она дала начало развитию нового литературного жанра — стихотворения в прозе.

Посмертное признание 
Высокую оценку книге Бертрана дал Бодлер: он обратился к открытому Бертраном жанру в своей книге «Парижский сплин» (1869), способствовал новой публикации «Гаспара из Тьмы» в 1868. Оригинальность Бертрана ценили символисты — Малларме, Вилье де Лиль-Адан, Мореас, Теодор де Банвиль, а впоследствии — Пьер Реверди, Макс Жакоб, Андре Бретон. Три новеллы стали основой фортепианной сюиты Равеля «Ночной Гаспар» (1908). Именем Бертрана в 1922 году названа улица в Дижоне.

Публикации текстов 
 
Миниатюры Бертрана переводил также Сергей Бобров.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ассоциации памяти Алоизиюса Бертрана

Умершие от туберкулёза
Похороненные на кладбище Монпарнас
Поэты Франции
Французские поэты XIX века
Писатели Франции
Драматурги Франции
Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели романтизма